Печь:
 Печь — нагревательное устройство.
 Печь — наклонная подземная горная выработка, пройденная по пласту и предназначенная для транспортирования угля, грузов, проветривания, передвижения людей и так далее.
 Печь — созвездие южного полушария неба.

См. также 

 Печ
 Печка
 Печи
 :Категория:Печи